Edea steht für:

 Edea (Band), eine finnische Band und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 1998

Edéa steht für:

 Edéa, einen Ort in Kamerun
 Edéa (Bezirk), nach dem Ort benannter Bezirk der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Kamerun
 Édéa Reservoir, ein Stausee in Kamerun